Население Новой Зеландии по данным на 31 марта 2022 года составляло 5 127 100 человек.

Возрастная структура населения 
 0—14 лет: 21,8 % (мужчины 455 100; женщины 430 550)
 15—64 лет: 66,2 % (мужчины 1 324 850; женщины 1 358 870)
 65 и старше: 12,0 % (мужчины 214 270; женщины 270 570)

Средний возраст 
Средний возраст жителя Новой Зеландии: 33,1 года
 мужчины: 32,4 года
 женщины: 33,9 года

Прирост населения 
По данным на март 2004 года средний прирост населения в стране составлял 1,4 %.

Основные демографические характеристики 

 Общий коэффициент рождаемости: 14,31 рождений на тысячу человек
 Общий коэффициент смертности: 6,82 смертей на тысячу человек
 Общий коэффициент нетто-миграции: 4,26 прибывших на тысячу человек

Соотношение мужчин и женщин 
 При рождении: 1,04 муж. / жен.
 До 15 лет: 1,05 муж. / жен.
 15—64 лет: 0,97 муж. / жен.
 65 и старше: 0,77 муж. / жен.
 В населении в целом: 0,99 муж. / жен.

Младенческая смертность 
 Оба пола: 6,07 смертей /1 000 живорождений
 Девочки: 5,14 смертей /1 000 живорождений
 Мальчики: 6,96 смертей /1 000 живорождений

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
 Оба пола: 78,32 лет (оценка на 2003 год)
 Мужчины: 75,34 лет
 Женщины: 80,44 лет

Коэффициент суммарной рождаемости 
 2,05 ребёнка на 1 женщину (оценка 2006 года)

Этнический состав 
Этнический состав населения приводится в соответствии с результатами переписи населения 2001 года. Общий показатель превышает 100 %, так как при данной переписи была предоставлена возможность указать более чем одну этническую принадлежность представителям смешанных семей.

 Новозеландские европейцы — 75,0 % (в основном потомки выходцев из Великобритании, в основном потомки переселенцев в третьем поколении)
 Другие европейцы — 5,0 %
 Маори — 14,7 %
 Азиаты — 6,6 %
 Китайцы — 2,8 %
 Индийцы — 1,7 % (в основном представители индо-фиджийской общины)
 Другие азиатские народы — 2,1 %
 Представители полинезийских народов — 6,5 %
 Самоа — 3,2 %
 Острова Кука — 1,5 %
 Тонга — 1,1 %
 Другие полинезийские народы: 1,8 %
 Другие — 0,8 %.

Численность населения Новой Зеландии, представляющего народы республик бывшего СССР, в соответствии с данными переписи населения 2001 года составляла ориентировочно(1):

 Русские — 2916 человек,
 Армяне — 1700 человек,
 Украинцы — 840 человек,
 Латыши — 246 человек,
 Литовцы — 111 человек,
 Эстонцы — 99 человек.

(1)  — При оценке данных цифр необходимо принимать во внимание возможность значительных погрешностей, так как статистическая система Новой Зеландии не ведёт учёт национальной принадлежности новозеландцев, но вносит лишь количественную оценку этнического состава населения. Количественная оценка национальной принадлежности строится только на основании добровольно указанной информации или опосредованными методами, как то указание места рождения.

За счёт высокой рождаемости доля маори будет увеличиваться и составит около 20 % к 2038 году при одной трети новорождённых. Кроме того, численность маори растёт за счёт межэтнических браков — в 2012—2014 годах четверть новорождённых, идентифицируемых как маори, имели отца-маори и мать иной этнической принадлежности.

Религия 
Религиозные предпочтения приводятся в соответствии с показателями переписи населения 2001 года. Данные цифры могут отличаться от цифр, приводимых представителями той или иной церкви. При заполнении опросных листов переписи 2001 года религиозные предпочтения не являлись обязательным для ответа вопросом.

 Христианство: 2 079 017
 Протестанты:
 Англиканство: 580 641
 Пресвитериане: 428 754
 Методисты: 119 790
 Пятидесятники: 66 885
 Баптисты: 51 168
 Адвентисты: 39 636
 Другие протестанты: 119 790
 Католичество: 482 190
 Новое христианство: 190 164
 Христианские течения маори
 Ратана: 48 543
 Ринату: 15 102
 Другие: 645

 Без религии: 1 021 908
 Буддисты: 41 106
 Индуисты: 39 627
 Ислам: 23 202
 Иудаизм: 6516
 Другие религии: 18 486

Языки общения 
Приведённая ниже статистика основана на показателях переписи населения 2001 года и её общие цифры могут превышать 100 %, так как при опросе предусматривалась возможность многовариантного ответа на данный вопрос.

 Английский: 96,1 %
 Маори: 4,5 %
 Китайский: 2,6 %
 Самоа: 2,3 %
 Французский: 1,4 %
 Немецкий: 1,0 %
 Язык знаков: 0,8 %
 Голландский: 0,7 %
 Тонга: 0,6 %
 Японский: 0,6 %
 Корейский: 0,4 %
 Другие европейские языки: 1,9 %

Уровень грамотности 
По данным 2000 года 99 % людей в возрасте старше 15 лет могут свободно читать и писать.

Примечания

Ссылки 
 Счетчик населения Новой Зеландии